Елбе може да се односи на:
 Елбе (Доња Саксонија)
 Елбе-Парај

Види још 
 Елба
 Елби